Озерни́цкое се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Слободского района Кировской области.

Административный центр — посёлок Центральный.

История 
Озерницкое сельское поселение образовано 1 января 2006 года согласно Закону Кировской области от 07.12.2004 № 284-ЗО.

28 апреля 2012 года законом Кировской области № 141-ЗО в состав поселения включено Сухоборское сельское поселение.

Население

Состав 
В состав поселения входят 21 населённый пункт (население, 2010):

Примечания

Ссылки 
 Сельское поселение на сайте Слободского района

Муниципальные образования Слободского района
Сельские поселения Кировской области